Расширенное арабское письмо — B () — двадцатый блок стандарта Юникод. Содержит аннотации Корана и буквы арабского письма, использовавшиеся для различных неарабских языков. В блок также входят символы валют и один символ сокращения.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенное арабское письмо — BОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+087x
| title="U+0870: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED FATHA" | ࡰ
| title="U+0871: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED TOP RIGHT FATHA" | ࡱ
| title="U+0872: ARABIC LETTER ALEF WITH RIGHT MIDDLE STROKE" | ࡲ
| title="U+0873: ARABIC LETTER ALEF WITH LEFT MIDDLE STROKE" | ࡳ
| title="U+0874: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED KASRA" | ࡴ
| title="U+0875: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED BOTTOM RIGHT KASRA" | ࡵ
| title="U+0876: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED ROUND DOT ABOVE" | ࡶ
| title="U+0877: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED RIGHT ROUND DOT" | ࡷ
| title="U+0878: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED LEFT ROUND DOT" | ࡸ
| title="U+0879: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED ROUND DOT BELOW" | ࡹ
| title="U+087A: ARABIC LETTER ALEF WITH DOT ABOVE" | ࡺ
| title="U+087B: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED TOP RIGHT FATHA AND DOT ABOVE" | ࡻ
| title="U+087C: ARABIC LETTER ALEF WITH RIGHT MIDDLE STROKE AND DOT ABOVE" | ࡼ
| title="U+087D: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED BOTTOM RIGHT KASRA AND DOT ABOVE" | ࡽ
| title="U+087E: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED TOP RIGHT FATHA AND LEFT RING" | ࡾ
| title="U+087F: ARABIC LETTER ALEF WITH RIGHT MIDDLE STROKE AND LEFT RING" | ࡿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+088x
| title="U+0880: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED BOTTOM RIGHT KASRA AND LEFT RING" | ࢀ
| title="U+0881: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED RIGHT HAMZA" | ࢁ
| title="U+0882: ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED LEFT HAMZA" | ࢂ
| title="U+0883: ARABIC TATWEEL WITH OVERSTRUCK HAMZA" | ࢃ
| title="U+0884: ARABIC TATWEEL WITH OVERSTRUCK WAW" | ࢄ
| title="U+0885: ARABIC TATWEEL WITH TWO DOTS BELOW" | ࢅ
| title="U+0886: ARABIC LETTER THIN YEH" | ࢆ
| title="U+0887: ARABIC BASELINE ROUND DOT" | ࢇ
| title="U+0888: ARABIC RAISED ROUND DOT" | ࢈
| title="U+0889: ARABIC LETTER NOON WITH INVERTED SMALL V" | ࢉ
| title="U+088A: ARABIC LETTER HAH WITH INVERTED SMALL V BELOW" | ࢊ
| title="U+088B: ARABIC LETTER TAH WITH DOT BELOW" | ࢋ
| title="U+088C: ARABIC LETTER TAH WITH THREE DOTS BELOW" | ࢌ
| title="U+088D: ARABIC LETTER KEHEH WITH TWO DOTS VERTICALLY BELOW" | ࢍ
| title="U+088E: ARABIC VERTICAL TAIL" | ࢎ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+089x
| title="U+0890: ARABIC POUND MARK ABOVE" | ࢐
| title="U+0891: ARABIC PIASTRE MARK ABOVE" | ࢑
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0898: ARABIC SMALL HIGH WORD AL-JUZ" | ࢘
| title="U+0899: ARABIC SMALL LOW WORD ISHMAAM" | ࢙
| title="U+089A: ARABIC SMALL LOW WORD IMAALA" | ࢚
| title="U+089B: ARABIC SMALL LOW WORD TASHEEL" | ࢛
| title="U+089C: ARABIC MADDA WAAJIB" | ࢜
| title="U+089D: ARABIC SUPERSCRIPT ALEF MOKHASSAS" | ࢝
| title="U+089E: ARABIC DOUBLED MADDA" | ࢞
| title="U+089F: ARABIC HALF MADDA OVER MADDA" | ࢟
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Арабское письмо (блок Юникода)
 Дополнение к арабскому письму
 Расширенное арабское письмо — A

Примечания